Бакасораре има више значења:

 Бакасораре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакасораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику